Fosco Montini, noto anche come Foscolo Montini (1922-1944) – carabiniere e partigiano italiano
Fulvio Montini (1914-2003) – ciclista su strada italiano 
Giorgio Montini (1860-1943) – giornalista e politico italiano, padre di Paolo VI
Giovan Battista Montini (1613-1673) – pittore italiano attivo in Toscana
Giovanni Battista Montini, nome secolare di Paolo VI (1897-1978) – 262º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica 
Gustavo Montini (1920-2004) – politico italiano
Leopoldo Montini (1894-1915) – militare italiano
Lodovico Montini (1896-1990) – politico italiano, fratello di Paolo VI
Luigi Montini, talvolta accreditato come Gigi Montini (1934) – attore e doppiatore italiano
Mattia Montini (1992) – calciatore italiano